Алабердино () — село в Тетюшском районе Республики Татарстан. Административный центр Алабердинского сельского поселения.

География 
Расположено на севере Тетюшского района на реке Улема чуть ниже впадения в неё реки Шонга. Высота над уровнем моря — 161 метр. Расстояние до районного центра — 19 километров. Имеется подъездная дорога от Р241 к селу и далее на Большие Атряси.

История 
Село основано в XVII веке. В дореволюционных источниках упоминается также как Кулабердино.
В XVIII - первой половине XIX вв. жители села относились к категории государственных крестьян.
До 1920 г. село входило в Больше-Шемякинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 г. - в составе тетюшского, с 1927 г. - Буинского кантона ТАССР.
С 10 августа 1930 г. - в Апастовском, с 1 февраля 1963 г. - в Тетюшском районе.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Алабердино Тетюшского уезда Казанской губернии жили 1126 человек (556 мужчин и 570 женщин), все мусульмане.

Демография 
Численность населения села составляет 517 человек, из них 514 − татары, 1 − чуваш, 2 представителя другой национальности.

Трудоспособного населения — 243 человека, пенсионеров — 125 человек, студентов — 24 человека, в рядах вооружённых сил — 4 человека, школьников — 71 человек, дошкольников − 32 человека.
 
В 2011 году умерли — 11 человек, родились — 4 человека.

Примечания 

Населённые пункты Тетюшского района